Большие Сокольники  (Сокольниково) — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Постоянное население на 1 января 2007 года — 10 человек.

История 

В 1627-30 годах деревня Горицкого монастыря к селу Веськову Новосельского стана.

Примечания 

Сёла Горицкого монастыря
Населённые пункты Переславского района